Спас-Подгорье — село в России. Находится в Инальцинском сельском поселении Борисоглебского района Ярославской области.

История 
К началу XVII века село относилось к вотчине Ростовского Борисоглебского монастыря. В 1811 году на месте деревянной была построена каменная церковь Преображения Господня. В Третьяковской галерее находится икона XIV—XV века «Преображение», вывезенная из неё в советское время. В XIX веке главными народными промыслами жителей села были изготовлением колёс, телег, саней.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена действующая Церковь Спаса Преображения (1811).

Известные уроженцы 
Уроженцем села (1874 год) является духовный композитор В. Н. Зиновьев.

Примечания

Ссылки 
 Фотографии села

Населённые пункты Борисоглебского района (Ярославская область)